Comitatul Fremont, conform originalului din limba engleză, Fremont County, este numele a patru comitate din Statele Unite ale Americii.

Comitate din Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Fremont, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Fremont, statul   -- (Categorie și format) 
 Comitatul Fremont, statul   -- (Categorie și format) 
 Comitatul Fremont, statul   -- (Categorie și format)

Vezi și 

 Fremont (dezambiguizare)
 Districtul Fremont (dezambiguizare)

Nume proprii